ар-Раби ибн Сулейман: ()

  (ум. ) — хадисовед, ученик основателя шафиитского мазхаба Мухаммада аш-Шафии.
 Абу Мухаммад ар-Раби‘ ибн Сулейман ибн ‘Абду-ль-Джаббар ибн Камиль аль-Мисри аль-Муради (790/791—884) — исламский богослов, правовед, хадисовед, ученик имама аш-Шафии.